Banua Lawas – kecamatan w kabupatenie Tabalog, w prowincji Borneo Południowe, w Indonezji
 Banua Lawas – wieś w kabupatenie Tabalog, w prowincji Borneo Południowe, w Indonezji
 Banua Lawas – wieś w kabupatenie Kotabaru, w prowincji Borneo Południowe, w Indonezji